YBK steht für:
 Baker Lake Airport (IATA-Code), Flughafen von Baker Lake, Nunavut, Kanada

ybk steht für:
 Bokha (ISO-639-3-Code), Varietät von Muji (Sprache), Lolo-Sprache der Phù Lá in China

Abkürzung